

Opera
La bohème (opera), een opera van Giacomo Puccini
La bohème (Leoncavallo), een opera van Ruggero Leoncavallo

Film
La Bohème (1926) van King Vidor met Lillian Gish en John Gilbert
La Bohème (1965) van Wilhelm Semmelroth met Mirella Freni
La Bohème (1988), Italiaanse film
La Bohème (1993), tv-film van Geoffrey Nottage met Cheryl Barker en David Hobson
La Bohème (2008) van Robert Dornhelm met Anna Netrebko en Roberto Villazón

Muziek
La bohème (lied), een lied van Charles Aznavour en Jacques Plante
La bohème (album), een album van Charles Aznavour